Pablo Naranjo Gómez, más conocido como Demonio, es un MC miembro del grupo de hip-hop español Dogma Crew.

Biografía 

Demonio es uno de los integrantes del grupo Dogma Crew, con el que publicó su maqueta “Todo Llega” en 2000. Un año más tarde sacaron la maqueta que les llevaría a la fama, “Ya Están Aquí”, con colaboraciones de Zatu, Juaninacka, Juanma (MC), Niko, Jefe de la M y Acción Sánchez.

Ficharon por Avoid Records y publicaron su primer trabajo profesional, el maxi “Antihéroes”, y su primer LP “Block Massacre” en 2003.

En 2007 sacaron un maxi llamado “Nacen de la Bruma”, de la mano de BoaCor, adelanto de su siguiente disco, "La Octava Plaga", que salió en septiembre de 2008.

Demonio ha colaborado con Acción Sánchez y Juanma (MC), aparte de en los discos en solitario de los otros miembros de Dogma Crew.

Su carrera en solitario no es demasiado extensa; pero en año 2013 lanza una mixtape en solitario bajo el título "Actitud", un trabajo con un total de 12 cortes y colaboraciones de Dj Sayya, Charlie Crack, Legendario y PutoLargo.

Discografía

Con Dogma Crew 
 "Todo llega" (Maqueta) (2000)
 "Ya están aquí" (Maqueta) (2001)
 "Antihéroes" (Maxi) (Avoid, 2003)
 "Block Massacre" (LP) (Avoid, 2003)
 "Nacen de la bruma" (Maxi) (2007)
 "La Octava Plaga" (LP) (BoaCor2008)

En Solitario 

 "Actitud (The Mixtape)" (Maqueta) (2013)

Colaboraciones

En solitario 
 Legendario (MC) "Tinta Eskizofrénica" (2002)
 Zonah "Tiempo de Perros" (2003)
 Hijo Pródigo (MC) "El Demonio Se Esconde Detrás De Una Persona Buena" (2003)
 Acción Sánchez "Terror En La Ciudad Vol. 1" (2004)
 Juanma (MC) "El Que Faltaba" (2005)
 VV.AA. (MC) "Ill Music Vol.1" (2005)
 Legendario (MC) "Bala Perdida" (2006)
 Puto Largo "Inspiración" (2007)
 Legendario (MC) "Mis armas favoritas" (2010)

Con Dogma Crew 
 Jefe de la M "Entra el dragón" (2003)
 Demasiado De "Demasiado De" (2003)
 Arma Blanca (MC) "R-Evolución" (2003)
 Acción Sánchez "Creador series vol. 1" (2004)
 Duo Kie "Desagradable" (Barroco, 2004)
 SFDK "2005" (2005)
 Dekoh "Mi teoria" (2006)
 Zenit (MC) "Crew cuervos" (2006)
 Puto Largo "Inspiración" (2007)
 A3Bandas "Madrid - Sevilla (con Bajo Mínimos)" (Galería De Heroes, 2008)

Curiosidades 
 Participó junto con su grupo Dogma Crew en el documental Sevilla City, al igual que otros raperos sevillanos como Tote King, SFDK y Juaninacka.
 Ha grabado un videoclip con Legendario llamado Corre, del disco “Bala Perdida”.

Véase también 
 Hip Hop en Español
 Hip Hop
 Dogma Crew

Referencias 

Raperos de la provincia de Sevilla
Nacidos en Sevilla